Doryda – imię żeńskie
 Doryda – starożytna kraina historyczna w Grecji Środkowej
 Doryda – starożytna nadbrzeżna kraina historyczna w południowo-zachodniej Azji Mniejszej 
 Doryda (Doris) – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Doryda (Doris) – w mitologii greckiej jedna z Okeanid, matka Nereid

Zobacz też 

 Doris – strona ujednoznaczniająca